Skyline — может означать:

 Skyline — монорельсовый поезд, соединяющий терминалы 1 и 2 в аэропорту Франкфурт-на-Майне (Германия).
 Skyline SL-222 — украинский двухместный вертолёт производства компании ООО КБ «Горизонт-12».
 Skyline SL-231 — украинский многоцелевой лёгкий вертолёт.
 Nissan Skyline — автомобиль, выпускаемый в Японии с 1957 года, сначала фирмой Prince Motor, а затем концерном Nissan Motor, купившим Prince в 1966 году.

Искусство 
 Skyline — студийный альбом французского композитора Яна Тьерсена, вышедший в 2011 году.
 Skyline — сольный альбом Стива Хау (2002).
 Skyline Pigeon — песня Элтона Джона на слова Берни Топина.

См. также 

 
 Skyline Airways